MNB steht für:

 ICAO-Code der MNG Airlines
Magyar Nemzeti Bank (Ungarische Nationalbank)
 Mononitrobenzol, siehe Nitrobenzol
 Mongolian National Broadcaster, siehe Hörfunk und Fernsehen in der Mongolei
 Mund-Nasen-Bedeckung, siehe Alltagsmaske

Abkürzung